

Ель-Дорадо — місто, штат Арканзас
 Ель-Дорадо — місто, штат Канзас

Див. також 
 Ельдорадо (значення)